Corn Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Corn Hill, communauté du comté de Kings au Nouveau-Brunswick

Corn Hill, colline du comté de Longford

Voir aussi

Homonymie de toponyme